domino – gra
 domino – strój maskaradowy
 domino – loteria pieniężna 
 Domino – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas

Filmy 
 Domino – film w reżyserii Rogera Richebé wyprodukowany we Francji w 1943
 Domino – film w reżyserii Philipa W. Sauber wyprodukowany w RFN w 1969
 Domino – film familijny w reżyserii Igora Negrescu wyprodukowany w ZSRR w roku 1973
 Domino – film w reżyserii Victora Kulle wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych w roku 1976
 Domino – film w reżyserii Thomasa Brascha wyprodukowany w RFN w roku 1982
 Domino – dramat filmowy w reżyserii Ivany Massetti wyprodukowany we Włoszech w roku 1988
 Domino – dramat filmowy w reżyserii Ori Sivan wyprodukowany w Izraelu w roku 1998
 Domino – film w reżyserii Tony’ego Scotta wyprodukowany przez Francję i Stany Zjednoczone w roku 2005

Muzyka 
 Domino – piosenka grupy rockowej Kiss
 Domino – polska grupa muzyczna tworząca muzykę disco polo
 Domino – singel Jessie J
 Domino – singel Saary Aalto

Ludzie noszący nazwisko Domino 
 Zbigniew Domino (ur. 1929) – pisarz polski

Zobacz też 
 Domino Recording Company – wytwórnia płytowa
 Dzień Domina
 efekt domina
 oprogramowanie Lotus Domino: Lotus Domino Designer, Lotus Domino.Doc, Lotus Domino WorkFlow, Lotus Domino Server
 teoria domina – koncepcja wzajemnego uzależnienia sąsiadujących ze sobą krajów